Den stora dagen kan syfta på:

 Den stora dagen – en ballad inom dansbandsgenren
 Den stora dagen – annat namn på ett studioalbum från 1982 av det svenska dansbandet Vikingarna, se Kramgoa låtar 10 
 Den stora dagen (album av Mats Bergmans)  – ett album av Mats Bergmans från 2006